Frans van Montmorency (1530-1579)
 Frans van Montmorency (1628-1695)